Тризуб — герб України, родовий знак київських князів.

Геологія 
 Тризуб — печера біля села Ягільниця Чортківського району Тернопільської області.

Мистецтво 
 Тризуб (часопис) — громадсько-політичний і літературно-мистецький тижневик у Парижі (1925—1940).
 Тризуб Нептуна (фільм) — український документальний фільм 2010 року режисера Івана Канівця про революційні події 1917—1918 років у Севастополі.

Озброєння 
 Тризубець Посейдона — зброя Посейдона (Нептуна).
 Трайдент (ракета) — американська балістична ракета морського базування, що стартує з підводного положення.

Організації 
 Тризуб (організація) — Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери.
 Тризуб ФМ (радіо) — (ТОВ "ТРК «Тризуб ФМ»") — українська волонтерська радіостанція патріотичного спрямування, що працює в УКХ-діапазоні в Карлівці, Донецька область.
  — виробник мікросхем для дисплеїв і, в минулому, графічних і звукових карт.
  — студія звукозапису у Лондоні.
  — віртуальний університет у Каліфорнії, який має регіональну акредитацію; всі курси викладаються онлайн.

Спорт 
 Тризуб (Торонто) — канадський футбольний клуб, який грав у  ().
 Тризуб (Філадельфія) — американський футбольний клуб, який грав у  ().
  — італійська команда автогонщиків.

Інше 
 Тризуб — премія, нагорода канадської діаспори
 Microsoft Trident (MSHTML) — ядро ​​відображення сторінок () для Windows-версії Microsoft Internet Explorer.
  — торгова марка жувальної гумки, що належить компанії Cadbury.
 Тризуб — екзопланета, супутник зорі Берегиня.

Див. також 

 Тризубець